Hyogo (prefectuur) - prefectuur in Japan
 6879 Hyogo - asteroïde vernoemt naar bovenstaande prefectuur

 Hyōgo-ku - wijk in Kobe, Japan
 Station Hyogo - station in bovenstaande wijk